Schenkeveld ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Schenkeveld (Bartholomew Schenkeveld; * 1991), niederländischer Fußballspieler
 Dirk Marie Schenkeveld (1934–2021), niederländischer Altphilologe